Kantony Wschodnie – kraina historyczna w kanadyjskiej prowincji Quebec
 Kantony Wschodnie – obszar na wschodzie Belgii, który w 1919 roku został wyłączony z terytorium Niemiec i włączony do Belgii